22-й чемпионат России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» проходил с 10 октября 2012 по 30 апреля 2013 года с участием 11 команд из 10 городов и регионов России.

Регламент турнира 
Соревнования проводились в один этап по разъездному календарю в два круга спаренными матчами, то есть в каждом туре (всего 22) пара команд проводила по два матча на поле одного из соперников. Расстановка мест определялась по наибольшему количеству очков, набранных во всех матчах. В случае равенства этого показателя приоритет отдавался общему количеству побед, затем соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах, соотношению мячей и, наконец, результатам личных встреч. Команды, занявшие по итогам турнира два первых места, получили право на выход в суперлигу. Одна худшая команда выбыла в высшую лигу «Б».

За победу со счётом 3:0 и 3:1 присуждалось 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражение 1:3 и 0:3 очков не начислялись. За неявку снималось 1 очко.

В состав на матч разрешалось заявлять 12 (в случае включения в состав одного игрока либеро) либо 13-14 волейболисток (при заявке двух либеро).

В заявку на сезон каждая команда в соответствии с регламентом ВФВ могла включить не более двух иностранных игроков при условии их неучастия параллельно в первенстве другой страны. В ходе чемпионата в срок до 15 февраля 2013 разрешались переходы волейболисток из команды в команду.

Участники 

Первоначально в первенстве должна была принять участие выбывшая из суперлиги команда «Самородок» (Хабаровск), но в сентябре 2012 было объявлено о прекращении её существования и тогда же она была исключена из числа участников чемпионата России 2012/2013. Её место в высшей лиге «А» предоставлено вновь образованной команде «Сахалин».

В начале сентября снялся с розыгрыша и пензенский «Университет-Визит». Таким образом число участников в высшей лиге «А» чемпионата России составило 11 команд..

География первенства

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши (в скобках 3:2), П — поражения (в скобках 2:3), НЯ — неявки, С/П — соотношение партий, О — очки.

Результаты 

 Полужирным начертанием выделены домашние матчи команд.

Призёры 
 «Хара Морин» (Улан-Удэ)
 Елена Коваленко, Анастасия Ярыгина, Кео Бердин, Юлия Ковалёва, Анастасия Ляпушкина, Ольга Вязовик, Юлия Стенькина, Елена Лежанина, Юлия Бессонная, Светлана Чеснокова, Вера Серебряникова, Галина Каршакевич, Юлия Зинова, Ирина Тарасова.
 Главный тренер — Дмитрий Дьяков.

 «Индезит» (Липецк)
 Елена Бойко, Полина Нефёдова, Александра Халанчук, Виктория Гурова, Серафима Тестяная (Складанюк), Наталья Немтинова, Маргарита Свиридова, Анастасия Круглова, Екатерина Кусиньш, Светлана Артемьева, Оксана Михолап, Наталья Ходунова, Маргарита Пантилей, Анна Гурьянова, Татьяна Салтыкова.
 Главный тренер — Геннадий Александрович.

 «Воронеж» (Воронеж)
 Ирина Мартынова, Ксения Еремчук, Ирина Жижикина, Екатерина Енина, Юлия Спицына, Галина Бойко, Марианна Язепчик, Светлана Хорунжая, Наталья Фролова, Ирина Алилуева, Наталья Захарчук, Екатерина Петухова, Юлия Григорьева, Виктория Дедкова, Александра Зеленцова.
 Главный тренер — Левон Джагинян.

События 
 31 марта, за 4 тура до финиша чемпионата, липецкий «Индезит», победив на выезде «Ленинградку» (Санкт-Петербург), обеспечил себе путёвку в суперлигу.
 2 апреля, победив в гостях серпуховскую «Надежду», обладателем второй путёвки в суперлигу стал «Хара Морин» (Улан-Удэ).
 3 апреля, после поражения на своём поле от липецкого «Индезита», санкт-петербургский «Экран» лишился всех шансов на сохранение прописки в высшей лиги «А».

Цифры и факты 
 Чемпионат России по волейболу 2012/2013 среди женских команд высшей лиги «А» продолжался 203 дня с 10 октября 2012 по 30 апреля 2013 года. С участием 11 команд было сыграно 218 матчей (без учёта двух несостоявшихся матчей 15-го тура «Сахалин» — «Локо-Ангара»): 101 из них состоял из трёх партий, 75 — из четырёх и 42 — из пяти сетов.
 Больше всего побед на счету победителя турнира улан-удэнского «Хара Морина» — 34, меньше всего у санкт-петербургского «Экрана» — 6.
 В 12 матчах подряд с 16 марта по 30 апреля 2013 не проигрывал «Хара Морин». Это самая длинная победная серия в турнире. 10 поражений подряд в период с 17 октября по 9 ноября 2012 в пассиве «Экрана».
 «Хара Морин», «Индезит» и «Воронеж» неизменно пополняли свой очковый багаж после каждого игрового тура. При этом у «Индезита» подобная рекордная серия тянется уже с 1 октября 2011 года, то есть на протяжении двух сезонов.
 «Хара Морин» стал единственной командой чемпионата, не проигрывавшей в каждом игровом туре более одного раза.
 «Хара Морин» чаще других выигрывал как дома (19), так и на выезде (15). Лишь две гостевые победы в активе «Экрана».

Рекорды 
 Наибольшее количество очков, разыгранных в матче (224):
 6.01.2013 «Ленинградка» — «Локо-Ангара» — 117:107 (счёт в матче 3:2 — 23:25, 29:31, 25:20, 25:21, 15:10)
 Наименьшее количество очков, разыгранных в матче (113):
 17.04.2013 «Хара Морин» — «Экран» — 75:38 (счёт в матче 3:0 — 25:13, 25:8, 25:17)
 Наибольшее количество очков, разыгранных в партии (64):
 13.03.2013 «Хара Морин» — «Воронеж» — 33:31
 Самая крупная победа в партии (+19):
 14.03.2013 «Локо-Ангара» — «Индезит» — 6:25

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате России-2012/2013

Чемпионат России по волейболу среди женщин